Яссы — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Алольской волости.

География 
Деревня расположена в 13 км к северо-западу от города Пустошка, на юго-восточном берегу Ясского озера (Яссы).

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 82 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района